Maddalena peut désigner :
 Maddalena, un opéra de Serge Prokofiev ;
 Une fille nommée Madeleine (Maddalena), un film d'Augusto Genina (1954) ;
 Maddalena, un film de Dinos Dimopoulos (1960) ;
 Maddalena,  film italien de Jerzy Kawalerowicz (1971) ;
 La Maddalena, une commune italienne de la province de Sassari en Sardaigne.

Voir aussi 
 Archipel de La Maddalena en Sardaigne.
 La Maddalena penitente, un oratorio d'Alessandro Scarlatti.
 Maria Maddalena, un ferry construit en 1955.
 

Homonymie de titre